Een verkeersweg:
 N785 (Frankrijk)
 N785 (Nederland), zie Provinciale weg 785

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing